Adam Marušić – calciatore montenegrino, difensore o centrocampista
 Anđelko Marušić – calciatore jugoslavo, centrocampista
 Andrea Marusic – cestista italiano
 Zoran Marušić – calciatore serbo, attaccante